Аббревиация — многозначный термин:
 Аббревиация (биология) — сокращение индивидуального развития органов или их частей.
 Аббревиация (лингвистика) — образование сокращений от словосочетаний.